Река — природный водный поток (водоток), текущий в постоянном естественном русле и питающийся за счёт поверхностного и подземного стока с его бассейна. Также может означать:

Реки 
 Река — река во Львовской области Украины, приток Сана.
 Ре́ка — река в Словении и Италии, впадает в Адриатическое море.
 Рика — река в Закарпатской области Украины, приток Тисы.

Населённые пункты 
 Ре́ка — село в Очамчырском районе Абхазии.
 Река — село в Смолянской области Болгарии.
 Река — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России.
 Река — деревня в западной Словакии.
 Река — деревня в Сенакском муниципалитете Грузии.

Железнодорожная станция 
 Река — железнодорожная платформа Северной железной дороги в Ярославской области.

Фамилия 
 Река, Андрей Александрович (род. 1953) — украинский политик.
 Река, Дамиан (1894—1937) — аргентинский шахматист.

Фильмы 
 «Река» — фильм Фрэнка Борзейги 1929 года.
 «Река» — короткометражный документальный фильм Паре Лоренца 1938 года.
 «Река» — фильм Жана Ренуара 1951 года.
 «Река» — фильм Марка Райделла 1984 года.
 «Река» — фильм Цая Минь-ляна 1997 года.
 «Река» — фильм Алексея Балабанова 2002 года.
 «Река» — короткометражный фильм Тамары Карпинской 2008 года.
 «Река» — драматический фильм, Япония 2011 года.
 «Река» — фильм ужасов, Россия 2014 года, режиссер Сергей Мавроди.
 «Река» — сериал Жауме Серра, США.
 «Река» — фильм Эмира Байгазина 2018 года.

Другое 
 «Река» — тверская рок-группа, участник фестиваля Нашествие в 2010 году и премии Чартова дюжина в 2011 году.
 «Река» — леволиберальная политическая партия Греции.
 ВАЗ-2122 «Река» — российский автомобиль-амфибия.

См. также 
 Реки (значения)